Идомене́й () — мужское личное имя:
 Идоменей — герой древнегреческой мифологии; царь Крита, сын Девкалиона и внук Миноса, участник Троянской войны. С его именем связаны:
 «» — трагедия в пяти актах Проспера Кребийона (1705).
 «Идоменей» — опера Андре Кампра на либретто Антуана Данше по трагедии Кребийона (Театр Пале-Рояль, Париж, 1712). 
 «Идоменей, царь Критский» — трёхактная опера Вольфганга Амадея Моцарта на либретто Джамбаттисты Вареско (Резиденц-театр, Мюнхен, 1781).
 «Идоменей» — опера Джузеппе Фаринелли на либретто Гаэтано Росси (театр Ла Фениче, Венеция, 1812).
 (2759) Идоменей — троянский астероид Юпитера, открытый астрономом Эдвардом Боуэллом в 1980 году.
 Идоменей — персонаж древнегреческой мифологии, сын Приама от наложницы. 
  из Лампсака (ок. 325 — ок. 270 до н. э.) — философ и историк, друг и ученик Эпикура.